Serai Wangi (Peranap), een plaats in Indonesië
Serai Wangi (Pinggir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing